Ги́слер () — немецкая фамилия:
 Гислер, Герман (1898—1987) — немецкий архитектор
 Гислер, Лоренц (ум. 1685) — немецкий врач
 Гислер, Маркус (род. 1976) — немецкий маркетолог
 Гислер, Пауль (1895—1945) — премьер министр Баварии, брат Г. Гислера
 Гислер, Фридрих (1793—1870) — немецкий предприниматель

См. также 
 Гисслер